XII династия — одна из династий фараонов, правивших в Древнем Египте во время Среднего царства в XX—XVIII веках до н. э.

Периодизация 
Согласно Манефону, XII династия, как и XI, происходила из города Фивы. Однако из современных записей известно, что первый фараон династии перенёс столицу в основанный им город, название которого звучало Аменемхет-ит(и)-тауи (Amenemhat-itj-tawy, «Аменемхет, захвативший обе земли»). Вероятно город находился около Файюма.

Обстоятельства перехода власти от XI к XII династии плохо известны. Аменемхет I, основавший XII династию, был чати фараона Ментухотепа IV. Он или сверг фараона, узурпировав власть, или унаследовал престол из-за бездетности Ментухотепа IV.

Список фараонов XII династии сохранился в ряде царских папирусов. Согласно Туринскому царскому списку, династия правила 213 лет. Время правления династии египтологи относят к:
 2111—1898 гг. до н. э. — по А. Вейгаллу;
 2000—1785 гг. до н. э. — по Э. Бикерману;
 1976—1794/93 гг. до н. э. — по Ю. фон Бекерату;
 1939+16—1760 гг. до н. э. — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.

В правление наследников Аменемхета III — Аменемхета IV и его сестры Нефрусебек, начался упадок государства. В результате грандиозного восстания бедноты и рабов Среднее царство прекратило своё существование и наступил Второй переходный период. В Фивах и в Ксоисе (в Дельте) пришли к власти XIII и XIV династии, в результате чего единое Древнеегипетское государство вновь прекратило своё существование.

Экономико-политическая обстановка 
За время правления династии Египет превратился в сильное стабильное государство, которое обладало большим экономическим и военным потенциалом. Была окончательно восстановлена ирригационная система, которую расширил Аменемхет III. В результате, в Файюмской впадине создана разветвлённая сеть каналов, которую соединили с Нилом. Меридово озеро выполняло роль резервуара для воды, заполняясь во время разлива Нила. Возобновилось и строительство пирамид.

Фараоны вновь начали проводить завоевательную политику, подчинив Нубию до второго порога. В Нубии открыли богатые золотые прииски, для освоения их строились дороги и крепости, в результате чего Нубия фактически превратилась в египетскую провинцию. Также проводилось завоевание восточного Средиземноморья. Главным торговым центром там стал город Библ в Финикии. Через него в Египет из Малой Азии поступало серебро, олово, строевой лес и ливанский кедр.

Культура 

Период правления XII династии примечателен расцветом древнеегипетской литературы. Созданы дошедшие до наших дней произведения «Поучение Аменемхата» и «Повесть о красноречивом крестьянине» и одно из древнейших сохранившихся произведений художественной литературы, вероятно, автобиографического характера «Сказание Синухе».

Вероятно, во время XII династии создан ряд работ, дошедшие до нас в поздних копиях времён XVIII династии:

 1900 до н. э. — Папирус Присса
 1850-1800 до н. э. — Папирус Кахуна
 1800 до н. э. — 
 1800 до н. э. — Московский математический папирус
 1650 до н. э. — Математический папирус Ахмеса
 1600 до н. э. — папирус Эдвина Смита
 1550 до н. э. — Папирус Эберса

В этот период происходит начавшийся при XI династии постепенный переход от вертикального к горизонтальному написанию иератического письма.

Список фараонов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12